Епархия Раджкота () — епархия Сиро-малабарской католической церкви c центром в городе Раджкот, Индия. Епархия Раджкота входит в латинскую митрополию Гандинагара.

История 
26 февраля 1977 года Римский папа Павел VI выпустил буллу De recta fidelium, которой учредил епархию Раджкота, выделив её из Ахмадабада. Тогда же она была включена в архиепархию Бомбея.

11 ноября 2002 года епархия Раджкота вошла в архиепархию Гандинагара.

Ординарии епархии 

 епископ Jonas Thaliath  (26.02.1977 – 7.11.1981); 
 епископ Gregory Karotemprel (22.01.1983 – 16.07.2010);
 епископ José Chittooparambil (16.07.2010 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла De recta fidelium, AAS 69 (1977), стр. 246

Ссылки 

 Информация 

Восточнокатолические епархии Индии
Епархии Сиро-малабарской католической церкви